Il distretto di Žalaǧaš (in kazako: Жалағаш ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Žalaǧaš.

Žalaǧaš